Plastic Letters () — второй студийный альбом американской группы Blondie, выпущен в 1978 году на Chrysalis Records.

Об альбоме 
Это второй и последний альбом Blondie, который продюсировал Ричард Готтерер. Песня «Denis» (кавер-версия хита 1963 года группы Randy & the Rainbows) стала хитом по всей Европе, достигнув #2 в марте 1978 года в Великобритании, также песня была популярна в Австралии, где достигла #19. «(I’m Always Touched by Your) Presence, Dear» стала другим синглом с альбома и достигла #10 в Великобритании в мае 1978 года. Песня была написана Гари Валентайном незадолго до того, как он покинул группу для занятия сольной карьерой. В группе его заменил Найджел Харрисон. Песня «Kidnapper» выходила синглом в Японии. Альбом достиг #10 в Великобритании и был сертифицирован платиновым по версии BPI. Розовое платье в котором Дебби Харри позирует для обложки было создано Аней Филлипс.

Plastic Letters был подвергнут ремастерингу и переиздан дважды. Первый раз на Chrysalis Records в 1994 году с двумя бонус-треками и второй раз в 2001 году на EMI-Capitol с четырьмя бонус-треками. Среди которых была песня «Once I Had Love» («The Disco Song»), которая представляет собой раннюю версию их хита «Heart of Glass».

Список композиций

Участники записи 
Blondie
 Дебора Харри — вокал
 Крис Стейн — гитара, бас-гитара, вибрафон, EBow на «Youth Nabbed as Sniper»
  — фортепиано, синтезатор, орган, бэк-вокал
  — ударные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты
  — бас-гитара, ритм-гитара
 Дэйл Пауэр — бэк-вокал на «Kidnapper»

Технический персонал
  — продюсер
 Роб Фриман — звукорежиссёр
  — мастеринг
 Филлип Диксон — фотограф
 Кевин Флаэрти — продюсер переиздания 2001 года

Позиции в хит-парадах

Сертификация

Примечания

Литература 
 
 

Альбомы Blondie
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы Chrysalis Records